Hasle kommun kan syfta på:
Hasle kommun – en före detta kommun i Danmark
Hasle bei Burgdorf – en kommun i kantonen Bern i Schweiz
Hasle LU – en kommun i kantonen Luzern i Schweiz

Se även
Hasle (olika betydelser)